

Belgique 
 rue de la Montagne, à Bruxelles ;
 rue de la Montagne, à Charleroi ;
 rue de la Montagne, à Liège ;

Canada 
 rue de la Montagne, à Montréal ;

France 
 rue de la Montagne, à Courbevoie ;
 rue de la Montagne, à Nantes.

Voir aussi 
 rue de la Montagne-de-la-Fage, à Paris, en France
 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, à Paris, en France
 côte de la Montagne, à Québec, au Canada

Montagne